Een haplobiont is een organisme waarbij de volledige levenscyclus zich voltrekt binnen één individu. Er vindt zo geen afwisseling van individuen plaats.

Naar de Zweedse algoloog Nils Eberhard Svedelius kan op grond van de afwisseling van individuen onderscheid gemaakt in haplobionten en diplobionten. Bij deze laatste kan men in de levenscyclus twee verschillende individuen onderscheiden. De afwisseling van individuen is naast de morfologische generatiewisseling en de cytologische kernfasewisseling een van de belangrijkste aspecten van de levenscyclus bij planten, algen en schimmels.

Voorbeelden van haplobionten zijn organismen met een monogenetische cyclus (sommige bruinwieren zoals Fucus, groenwieren zoals Spirogyra), maar ook organismen met een digenetische cyclus waarbij een van de generaties vastgehecht, 'parasitair' leeft op de andere (alle mossen en zaadplanten), evenals organismen met trigenetische cyclus (vele roodwieren), waarbij de carposporofyt en de meiosporofyt leven op de gametofyt.

Zie ook 
 Diplobiont
 Levenscyclus

Levenscyclus